L'edizione 2005 della 1. divisjon, nota come Adeccoligaen per ragioni di sponsorizzazione, vide la vittoria finale dello Stabæk.

Classifica finale

Verdetti
 Stabæk e Sandefjord promosse nella Tippeligaen.
 Moss qualificato per i play-off.
 Mandalskameratene, Skeid, Tønsberg ' e Alta retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2005
Campionato norvegese di calcio